Нойхаммер:
 Нойхаммер — прежнее немецкое название населённого пункта Свентошув в современной Польше.
 Шталаг 308 VIII-E Нойхаммер — немецкий концентрационный лагерь близ немецкого населённого пункта Нойхаммер в 1939—1945 годах.
 Нойхаммер (Ричен) — сельский населённый пункт в коммуне Ричен, земля Саксония.